Heterolatzelia är ett släkte av mångfotingar. Heterolatzelia ingår i familjen Heterolatzeliidae. 

Heterolatzelia är enda släktet i familjen Heterolatzeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Heterolatzelia